Dogana – organismo di natura pubblica preposto al controllo dell'entrata e dell'uscita delle merci dal territorio nazionale

Architettura 
 Dogana d'acqua edificio scomparso di Livorno
 Dogana di Dublino – palazzo di Dublino
 Dogana di Fremantle – palazzo di Fremantle
 Dogana pontificia del Chiarone – palazzo del comune di Capalbio
 Dogana veneta – edificio di Lazise (VR)
 Palazzo della Dogana – palazzo di Castiglione della Pescaia
 Palazzo della Dogana – palazzo di Livorno
 Palazzo Dogana – palazzo di Foggia
 Palazzo Dogana – palazzo di Molfetta (BA)
 Teatrino della Dogana – teatro di Firenze del passato

Geografia

Italia 
 Dogana – frazione di Castelfiorentino nella Città metropolitana di Firenze
 Dogana – frazione di Civitella Paganico in provincia di Grosseto
 Dogana – frazione di Luni in provincia della Spezia
 Dogana Nuova – frazione di Fiumalbo in provincia di Modena

San Marino 
 Dogana – curazia sammarinese di Serravalle al confine con l'Italia

Altro 
 Martina Dogana – triatleta italiana
 Punta della Dogana – zona di Venezia